ДГП — аббревиатура, может означать:

 Даугавпилсская городская партия
 Диспетчерский график потребления
 Департамент государственного протокола (МИД РФ; гос., РФ)
 Департамент градостроительной политики
 Дренирование грудного протока
 Детская городская поликлиника
 Доброкачественная гиперплазия простаты
 Дом государственной промышленности
 Дорожный диспетчер (ж.-д.)
 Дочернее государственное предприятие (организация)